Petkovic oder Petković ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandar Petkovic (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Andrea Petković (* 1987), deutsche Tennisspielerin
 Antonio Petković (* 1986), kroatischer Wasserballspieler 
 Bratislav Petković (1948–2021), serbischer Regisseur, Dramatiker und Politiker
 Bruno Petković (* 1994), kroatischer Fußballspieler
 Danijel Petković (* 1993), montenegrinischer Fußballtorhüter
 Dejan Petković (* 1972), serbischer Fußballspieler
 Denis Petkovic (* 1969), deutscher Schauspieler
 
 Duško Petković (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Ilija Petković (1945–2020), jugoslawisch-serbischer Fußballspieler und -trainer
 Marija Petković (1892–1966), Ordensschwester und Gründerin der Kongregation der „Töchter der Barmherzigkeit des Heiligen Franz“
 Marjan Petković (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Michael Petkovic (* 1976), australisch-kroatischer Fußballtorwart
 Milivoj Petković (* 1949), ehemaliger bosnisch-kroatischer Generalleutnant
 Momir Petković (* 1953), jugoslawischer Ringer
 Nikola Petković (* 1986), serbischer Fußballspieler
 Nikola Petković (Fußballspieler, 1996) (* 1996), serbischer Fußballspieler
 Velimir Petković (* 1956), deutscher Handballtrainer
 Veljko Petković (* 1977), jugoslawischer Volleyballspieler
 Vladimir Petković (* 1963), jugoslawischer Fußballspieler und kroatisch-schweizerischer Fußballtrainer
 Vladislav Petković Dis (1880–1917), serbischer Dichter
 Vlado Petković (* 1983), serbischer Volleyballspieler
 Zoran Petković, bosnischer Tennistrainer 

Sonstiges:
 Petkovic-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Petkow